Cerbaia steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Lamporecchio, Provinz Pistoia, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde San Casciano in Val di Pesa, Provinz Florenz, Italien
 einen Ort im Ortsteil Iesa, Gemeinde Monticiano, Provinz Siena, Italien